Bréhier ist der Familienname folgender Personen:

 Émile Bréhier (1876–1952), französischer Philosophiehistoriker
 Louis Bréhier (1868–1951), französischer Historiker und Byzantinist